Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Wystartowało 30 zawodników  (samych mężczyzn) z 16 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 23 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 120 strzałów, po 40 w pozycji leżącej, 40 w pozycji klęczącej i 40 w pozycji stojąc. Gary Anderson  ustanowił rekord świata z wynikiem 1157 pkt i obronił tytuł zdobyty na poprzednich igrzyskach.

Przypisy

Bibliografia 
  
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968